Le qualificazioni del singolare del Gerry Weber Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ernests Gulbis (qualificato)
  Denis Istomin (primo turno)
  Lukáš Rosol(primo turno)
  Rajeev Ram(ultimo turno)

  Illja Marčenko (primo turno)
  Robin Haase (ultimo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (qualificato)
  Nikoloz Basilashvili (ultimo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis
  Benjamin Becker

  Yūichi Sugita
  Serhij Stachovs'kyj

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2016
ATP World Tour 2016